Талай — имеет несколько значений:

 Талай (заяц) или тулай (Lepus tolai) — алтайский горный заяц.
 Хасан IV ибн Талай (1277—1294) — султан из династии Махдали (Килва-Танзания)
 Талай или Тал, Талайон — в древнегреческой мифологии герой из Аргоса, один из аргонавтов.
 Талай — в угаритской мифологии дочь Балу, олицетворяла божественный свет.
 Талай Кан (Иайык Кан) — в алтайском шаманизме один из 17 «великих ханов» — духов-покровителей, владыка разлившихся вод, покровитель умерших. Место его обитания — устье 17 морей.

Персоналии 
 Талай, Алина Геннадьевна (род. 1989) — белорусская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 100 метров с барьерами.
 Талай, Истемихан (Istemihan Talay) — бывший министр культуры Турции
 Талай, Мариан (1950) — польский дзюдоист.

Ссылки 

 
 
 Талай
  Религия
 Алтайский шаманизм
 Мифология Угарита и Финикии